Wiebe ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Wybe oder Wiebe (um 1584–1653), niederländisch-deutscher Ingenieur und Baumeister  
 Adolf Wiebe (1826–1908), deutscher Baumeister, Ingenieur und Architekt
 Adolf Wiebe (Richter) (1856–nach 1929), deutscher Reichsgerichtsrat

 Cainan Wiebe (* 1995), kanadischer Schauspieler
 Danilo Wiebe (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Dietrich Wiebe (1938–2009), deutscher Geograph und Politiker (SPD)
 Eduard Wiebe (1804–1892), deutscher Architekt und Baumeister
 Erica Wiebe (* 1989), kanadische Ringerin
 Franz Wiebe (1884–1963), deutscher evangelischer Theologe
 Friedrich Wiebe (1829–1882), deutscher Eisenbahnbaumeister
 Friedrich Karl Wiebe (1838–1927), deutscher Generalmajor 
 Friedrich Xaver Wiebe (1829–1905), deutscher General
 Gerhard Wiebe (1915–2006), deutscher Verbandsfunktionär, Ehrenpräsident des Bundesverbandes Druck und Medien
 Hermann Wiebe (1818–1881), deutscher Ingenieur
 Jack Wiebe (1936–2007), kanadischer Politiker
 Kornelius Wiebe (1955–2015), Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Usbekistan
 Peter Wiben oder Wiebe († 1545), deutscher Landsknecht, Räuber und Pirat
 Rudy Wiebe (* 1934), kanadischer Schriftsteller
 Steve Wiebe (* 1969), US-amerikanischer E-Sportler
 Susanne Wiebe (* 1955), deutsche Modedesignerin
 Sven Wiebe (* 1963), deutscher Wirtschaftsgeograph und parteiloser politischer Beamter
 Waldemar Wiebe (* 1986), deutscher Kickboxer
 Warren Wiebe (1953–1998), US-amerikanischer Sänger und Musiker 
 Wendy Wiebe (* 1965), kanadische Ruderin

Wiebe ist der Name folgender Unternehmen:
 Wiebe Holding, auch bekannt als H.F. Wiebe, international tätiges Bauunternehmen

Siehe auch:
 Wibe
 Wieben